Кельвин Аразе (; 15 января 1999 года, Бенин-Сити, Нигерия) — австрийский футболист нигерийского происхождения, играющий на позиции нападающего за немецкий клуб «Карлсруэ». С января 2023 года находится в аренде в бельгийском «Остенде».

Клубная карьера 
Является воспитанником двух школ «Донафелда» и «Рапида». В академию последних он попал в 12 лет и окончил её в 2016 году. 18 сентября 2016 года он дебютировал в австрийской Бундеслиге против «Маттерсбурга», выйдя на замену на 86-ой минуте вместо Луиса Шауба. В августе 2018 года перешёл в австрийский «Хорн».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Австрии разных возрастов. Принимал участие в чемпионате Европы 2016 года среди юношей до 17 лет. Провёл на турнире все четыре матча, вместе со сборной вышел из группы со второго места, но в четвертьфинале они проиграли будущим победителям турнира — португальцам.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Кельвина Аразе на сайте weltfussball.de  
 Профиль Кельвина Аразе на сайте dfb.de  
 Профиль Кельвина Аразе на сайте kicker.de  
 Профиль Кельвина Аразе на сайте fussballdaten.de 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Хорн»
Игроки ФК «Рид»
Игроки ФК «Карлсруэ»